Schloss Brandis steht für:

 Schloss Brandis (Sachsen), ein Schloss in Brandis, Sachsen
 Schloss Brandis (Maienfeld), ein Schloss in Maienfeld, Graubünden